Кратер Ашбрук () — крупный ударный кратер в районе южного полюса на обратной стороне Луны. Название дано в честь американского астронома Джозефа Ашбрука (1918—1980) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1994 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Восточная часть кратера перекрыта кратером Дригальский, большая половина кратера Ашбрук покрыта породами, выброшенными при импакте, образовавшем этот кратер. На северо-западе от кратера находится кратер Зееман. Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 158 км, глубина — 3 км.

Остатки вала кратера сильно разрушены последующими импактами. Высота вала над окружающей местностью составляет 1770 м. Юго-западная часть чаши кратера, свободная от пород, выброшенных из кратера Дригальский, сравнительно ровная, отмеченная мелкими кратерами.

До своего переименования кратер назывался сателлитным кратером Дригальский Q.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны